Gordana je ženské křestní jméno, četné zejména v zemích bývalé Jugoslávie, obzvláště pak v Srbsku. Je slovanského původu, pochází ze slova gorda, které znamená hrdá. Podle chorvatského kalendáře slaví svátek 3. září a 27. října.

Mužská podoba tohoto jména je Gordan, vyskytuje se ale značně řidčeji.

Počet nositelů 
K roku 2014 žilo na světě přibližně 159 931 nositelek jména Gordana, nejvíce v Srbsku a v Chorvatsku. V Srbsku jde o čtvrté nejčastější křestní jméno a Chorvatsku je na třicátém místě. Z ženských jmen je Gordana druhé nejčastější v Srbsku a jedenácté nejčastější v Chorvatsku.

Vývoj popularity 
V současnosti je již jméno Gordana mezi nově narozenými a dětmi vzácné. Nejvíce bylo jméno Gordana v Chorvatsku dětem dáváno mezi druhou polovinou čtyřicátých let a první polovinou osmdesátých let 20. století. V sedmdesátých letech začala popularita jména prudce klesat. Nejvíce populární bylo jméno v roce 1971, kdy jej dostalo 4,45 % nově narozených, k roku 2013 však činila popularita jména již pouze 0,01 %.

Významné osobnosti 
 Gordana Bobanová – bosenská herečka
 Gordana Bogojevićová – srbská basketbalistka
 Gordana Božinovská – srbská zpěvačka
 Gordana Čomićová – srbská politička
 Gordana Đilasová – srbská básnířka
 Gordana Gadžićová – srbská herečka
 Gordana Grubinová – srbská basketbalistka
 Gordana Jankuloská – severomakedonská politička
 Gordana Jurčanová – chorvatská volejbalistka
 Gordana Kamenarovićová – srbská herečka
 Gordana Knezevićová – srbská novinářka
 Gordana Komadinová – chorvatská basketbalistka
 Gordana Kuićová – srbská spisovatelka
 Gordana Marinkovićová – srbská zpěvačka
 Gordana Maticová – americká matematička chorvatského původu
 Gordana Matkovićová – srbská politička
 Gordana Perkučinová – srbská hráčka stolního tenisu
 Gordana Sekulić – srbská zpěvačka, známá jako Goga Sekulić
 Gordana Sušová – srbská novinářka
 Gordana Turuková – německá umělkyně chorvatského původu
 Gordana Vunjak-Novakovicová – americká biomedicínská inženýrka srbského původu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Seznam významných osobností s křestním jménem Gordana na chorvatské Wikipedii

Ženská jména
Ženská jména slovanského původu